Алешево — топоним в России:

Населённые пункты 
 Алешево — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Алешево — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Алешево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Алешево — деревня в Канашском районе Чувашии.

Остановочные пункты 
 Алешево — остановочный пункт Горьковской железной дороги (код 248158)